Чарльз Дженкинс (; родился 28 февраля 1989 года в Бруклине, штат Нью-Йорк) — американский и сербский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Был выбран под 44-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Голден Стэйт Уорриорз».

Профессиональная карьера

НБА 

На драфте 2011 года Дженкинс был выбран командой «Голден Стэйт Уорриорз» под общим 44-м номером. Во время локаута НБА 2011 года Дженкинс подписал контракт с итальянским клубом «Терамо», игравшим в Серии А. Однако он не успел дебютировать за клуб, так как локаут в НБА закончился.

9 декабря 2011 года он официально подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз». В свою очередь дебютировал он за «Уорриорз» 25 декабря 2011 года, в первом матче сезона для клуба, против «Лос-Анджелес Клипперс». 21 февраля 2013 года Дженкинс был продан в «Филадельфию Севенти Сиксерс» в обмен на выбор во 2-м раунде драфта.

Европа 
30 июля 2013 года Дженкинс подписал однолетний контракт с сербским клубом «Црвена звезда». В январе 2014 года он пролонгировал свой контракт с клубом ещё на один сезон. В сезоне 2014—2015 «Црвена звезда» выиграла Адриатическую Лигу, чемпионат Сербии по баскетболу и Кубок Сербии по баскетболу.

8 июля 2015 года Дженкинс подписал контракт с итальянским клубом «Олимпия Милан».

Достижения 
 Чемпион Адриатической Лиги (2015, 2017)
 Чемпион Сербии по баскетболу (2015)
 Обладатель Кубка Сербии (2014, 2015)

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Личная жизнь 
У Дженкинса есть сербское гражданство со времён выступления за «Црвену звезду».

Примечания

Ссылки 
 
 Charles Jenkins на сайте gohofstra.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «1939 Канариас»
Игроки БК ФМП Белград
Выпускники Средней школы Святого Креста (Флашинг)